Educação básica

Ou ainda:
Básico (álbum), de Alejandro Sanz
Basic (filme), suspense com John Travolta e Samuel L. Jackson (Básico em Portugal)
BASIC, linguagem de programação (informática)
BASICA, antigo programa interpretador do BASIC em disquete